Der 1. AFC Hanau Hawks e.V. war ein deutscher American-Football-Verein. Er wurde 1979 gegründet und gehörte somit zu den ältesten deutschen American-Football-Vereinen überhaupt. Wegen finanzieller Probleme wurde er 1999 aufgelöst. Als Nachfolgeverein wurden die Hanau Hornets gegründet, die auch die Bundesligalizenz der Hawks übernahmen.

Geschichte 
In der Zeit seines Bestehens spielte der Verein 17 Spielzeiten in der Bundesliga und zwei Jahre (1983 und 1992) in der zweiten Bundesliga. Die Hawks konnten viermal das Halbfinale um den German Bowl erreichen, doch der Schritt ins Finale blieb ihnen stets verwehrt. In den Jahren 1995 und 1997 gewannen sie die Südgruppe der Bundesliga. Nur viermal erreichten die Hawks nicht die Play-offs. Kurz vor ihrer Auflösung 1999 waren die Hawks auch international erfolgreich. So gewannen sie 1998 im eigenen Stadion gegen die Graz Giants den Federations-Cup, den Vorgänger des EFAF Cups.

Weitere Teams 
 zweites Herrenteam (Spielbetrieb 1995, 1997, 1998)
 Jugendteam
 Damenteam

American-Football-Team aus Hessen
Ehemaliger Sportverein (Hessen)
Gegründet 1979
Aufgelöst 1999
Sportverein (Hanau)
Geschichte Hanaus
Ehemaliges American-Football-Team